Circuito integrado - um circuito eletrônico miniaturizado
Apocalípticos e Integrados - livro do semiótico italiano Umberto Eco

Desambiguação